Arimura ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Arimura (1923–2007), japanischer Endokrinologe
 Haruko Arimura (* 1970), japanische Politikerin
 Kasumi Arimura (* 1993), japanische Schauspielerin
 Kōji Arimura (* 1976), japanischer Fußballspieler